Alberto Barsanti (1953) – industriale italiano
Alessandro Barsanti (1858-1917) – architetto ed egittologo italiano
Eugenio Barsanti (1821-1864) – presbitero, ingegnere e inventore italiano
Francesco Barsanti (1690-1770) – compositore, flautista e oboista italiano
Giorgio Barsanti (1918-1994) – calciatore italiano
Olinto Barsanti (1836-1905) – avvocato e politico italiano
Pietro Barsanti (1849-1870) – militare italiano